Irakleion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Heraklion, regionhuvudort, Kreta, Nomós Irakleíou, 
 Archaía Neméa, ort, Peloponnesos, Nomós Korinthías, 

Robotskapade Greklandförgreningar